Масиси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Масиси, Мокветси (род. 1962) — вице-президент Ботсваны с 12 ноября 2014 до 1 апреля 2018, пятый президент Ботсваны.
 Масиси, Эдисон (1921—2003) — ботсванский государственный деятель, министр иностранных дел Ботсваны.

См. также 
 Масис